Lincoln är ett engelskt efternamn. Nämnvärda personer med efternamnet inkluderar:

President Abraham Lincolns släkt 
Samuel Lincoln (omkring 1622–1690) är stamfar för den amerikanska vitt förgrenade släkt, som Abraham Lincoln tillhörde. Han var född i  England och emigrerade i unga år till Massachusetts, i dagens USA.

Släktträd (urval)
 Abraham Lincoln (1744–1786), officer, nybyggare i Kentucky
 Thomas Lincoln (1778–1851), lantbrukare och snickare i Illinois
 Nancy Hanks Lincoln, hustru till Thomas Lincoln
 Abraham Lincoln (1809–1865), USA:s 16:e president
+ Mary Todd Lincoln (1818–1882), hustru till Abraham Lincoln
 Robert Todd Lincoln (1843–1926), jurist, politiker och diplomat 
Abraham Lincoln hade fyra barn, men endast Robert Todd Lincoln nådde giftasvuxen ålder. Dennes son dog som tonåring, och det är inga kända ättlingar efter hans döttrars äktenskap.

Personer med namnet Lincoln

Personer med namn efter engelska staden Lincoln
 Hugo av Lincoln (1140–1200),  fransk munk och biskop, helgonförklarad
 Lille Sankt Hugo av Lincoln (1246–1255), felaktigt framställd som offer för judiskt ritualmord, aldrig officiellt erkänd som helgon
 Henry Brandon, 1:e earl av Lincoln (1516–1534)
 John de la Pole, 1:e earl av Lincoln (1462/1464–1487)

Personer med efternamnet Lincoln
 Abraham Lincoln (1809–1865), amerikansk president
 Andrew Lincoln (född 1973), brittisk skådespelare
 Benjamin Lincoln (1733–1810), amerikansk general
 Blanche Lincoln (född 1960), amerikansk politiker, demokrat, , senator från Arkansas
 Craig Lincoln (född 1950), amerikansk simhoppare
 Curt Lincoln (1918–2005), finländsk företagare och idrottsman
 Daniela Lincoln Saavedra (född 1984), svensk friidrottare, längdhoppare och sprinter
 Elmo Lincoln (1889–1952), amerikansk skådespelare, den förste "Tarzan"
 Enoch Lincoln (1788–1829), amerikansk politiker, guvernör i Maine
 Harry J. Lincoln (1878–1937), amerikansk ragtime- och valskompositör
 Henry Lincoln (född 1930), brittisk författare och skådespelare
 Holly Lincoln-Smith (född 1988), australisk vattenpolospelare
 Lar Park Lincoln (född 1961), amerikansk skådespelerska
 Levi Lincoln (1749–1820), amerikansk politiker, justitieminister
 Levi Lincoln, Jr. (1782–1868), amerikansk politiker, guvernör i Massachusetts 
 Mary Todd Lincoln (1818–1882), maka till Abraham Lincoln 
 Robert Todd Lincoln (1843–1926), amerikansk krigsminister, son till Abraham Lincoln

Personer med förnamnet Lincoln (urval)
 Lincoln (fotbollsspelare) (född 1979), brasiliansk fotbollsspelare
 Lincoln Chafee (född 1953), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Rhode Island
 Lincoln Díaz-Balart (född 1954), kubansk-amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Florida
 Lincoln Ellsworth (1880–1951), amerikansk ingenjör och upptäcktsresande
 Lincoln Steffens (1866–1936), amerikansk journalist
 Lincoln Thompson (1949–1999), jamaicansk reggaemusiker
 Lincoln Wolfenstein (1923–2015), amerikansk fysiker

Engelska efternamn